Gurdaspur (district), een district van de Indiase staat Punjab
 Gurdaspur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Gurdaspur